Ruské příjmení Berezuckij (), přechýleně Berezucká (), má více nositelů: 

 Alexej Berezuckij (* 1982, ruský fotbalista
 Vasilij Berezuckij (* 1982), ruský fotbalista

Ruská příjmení